Conférence Noether ou  peut faire référence à plusieurs distinctions  mathématiques décernées à des mathématiciennes, en hommage à Emmy Noether : 
 Conférence Noether (AWM), décernée par l'association américaine Association for Women in Mathematics (AWM)
 Conférence Emmy-Noether (DMV), décernée par l'association allemande Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV)
 , décernée par l'Union mathématique internationale à l'occasion du Congrès international des mathématiciens (ICM)